Rødding kan avse:

Danmark 
 Rødding, Vejens kommun – en ort i Region Syddanmark
 Rødding, Viborgs kommun – en ort i Region Mittjylland
 Rødding, Skive kommun – en ort i Region Mittjylland